14-й Чемпионат мира по летнему биатлону проходил в немецком Оберхофе с 21 по 27 сентября 2009 года.

Было разыграно 9 комплектов медалей:
 в кроссовой части — по 2 комплекта в спринте и гонке преследования у мужчин и женщин
 в лыжероллерной части — по 2 комплекта в спринте и гонке преследования у мужчин и женщин и 1 комплект в смешанной эстафете.

Расписание

Кроссовая часть

Лыжероллерная часть

Таблица призовых мест

Кроссовая часть

Лыжероллерная часть

Результаты кроссовых гонок

Спринтерские гонки (22 сентября)

Мужчины 

Победив в этой гонке, Алексей Катренко стал пятикратным чемпионом мира по летнему биатлону. Мирослав Матяшко, занявший третье место, стал единственным призёром, не допустившим ни одного промаха.

Женщины 

Ирина Бабецкая впервые стала победительницей второго чемпионата мира в её карьере.

Гонки преследования (23 сентября)

Мужчины 

Руслан Насыров впервые за свою карьеру стал чемпионом мира.

Женщины 

Благодаря победе в этой гонке, Наталья Соколова поднялась с 7-й позиции на 1-ю и стала чемпионкой мира, в то время как победительница спринта Ирина Бабецкая по результатам гонки опустилась с 1-го на 5-е место.

Результаты лыжероллерных гонок

Смешанная эстафета (25 сентября) 

Магдалена Нойнер, Тина Бахман, Кристоф Штефан и Михаэль Рёш впервые стали чемпионами мира по летнему биатлону.

Спринтерские гонки (26 сентября)

Женщины 

Магдалена Нойнер стала двукратной чемпионкой мира по летнему биатлону.

Мария Косинова принесла последнюю медаль для России на этом чемпионате мира.

Мужчины 

Кристоф Штефан стал двукратным чемпионом мира.

Гонки преследования (27 сентября)

Мужчины 

Михаэль Рёш стал двукратным чемпионом мира.

Женщины 

Магдалена Нойнер стала трёхкратной чемпионкой мира.

Медальный зачёт

Страны 
Сборная Германии выиграла зачёт как по общему числу медалей, так и по количеству золотых медалей (5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медалей). Второе место у сборной России. Тройку замкнула Белоруссия.

Таким образом, представители 9 стран завоевали медали чемпионата мира, из них спортсмены 4 стран поднялись на верхнюю ступень пьедестала почёта.

Спортсмены

С учётом всех гонок 
27 спортсменов завоевали медали чемпионата мира, 8 из них становились на верхнюю ступень пьедестала почёта.

21 спортсмен завоевали по одной медали, 3 — две, и 3 биатлониста — Магдалена Нойнер, Кристоф Штефан и Михаэль Рёш по три, они также единственные, кто завоевали более одной золотой медали.

Без учёта смешанной эстафеты 
Только 18-и спортсменам из 27-и удалось завоевать медали в личных гонках. Семь спортсменов стали обладателями золотых медалей, и только шестерым из 18-и спортсменов удалось попасть в призёры более одного раза.

Ссылки 
 Официальный сайт IBU

2009
2009 год в биатлоне
Сентябрь 2009 года
Международные спортивные соревнования в Оберхофе
Спорт в Германии в 2009 году
Чемпионаты мира в Германии